Выродово — деревня в Гагаринском районе Смоленской области России. Входит в состав Ельнинского сельского поселения. Население — 3 жителя (2007 год).

География 
Расположена в северо-восточной части области в 38 км к северо-западу от Гагарина, в 20 км восточнее автодороги  Смоленск — Дорогобуж — Вязьма — Зубцов, на берегу реки Гжать одновременно на берегу Вазузского водохранилища. В 26 км западнее деревни расположена железнодорожная станция Сычёвка на линии Вязьма — Ржев.

История 
В печатных источниках XIX в. Выродово — населённый пункт Кармановской волости 2-го стана Гжатского уезда Cмоленской губернии: Выродова деревня, владельческая, при рч. Рябиненке; расстояние в верстах: от уездного центра — 44, от становой квартиры — 23; число дворов — 8, число жителей 31 чел. муж. пола,  31 чел. жен. пола.  
  
В годы Великой Отечественной войны — в октябре 1941 года деревня Выродово, как и вся территория Смоленской области, была оккупирована немецко-фашистскими войсками, — освобождена войсками Красной армии в марте 1943 года.

Ссылки 
 Списки населённых мест Российской империи, составленные и издаваемые Центральным статистическим комитетом Министерства внутренних дел. - СПб. : изд. Центр. стат. ком. Мин. внутр. дел, 1861-1885. [Вып. 40] : Смоленская губерния : ... по сведениям 1859 года [С.158] / обраб. Н. Штиглицом. - 1868. - LXXXVII, [512] с., 1. л. к.

Примечания 

Населённые пункты Гагаринского района (Смоленская область)